Posse comitatus, een groep door de autoriteiten (bijvoorbeeld de plaatselijke sheriff) opgeroepen en gemachtigde burgers die politietaken uitvoert
 Posse Comitatus Act, een Amerikaanse wet die het verbiedt om de nationale strijdkrachten als posse comitatus in te zetten.
 Posse (Goiás), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 films:
 Posse (1975), western van en met Kirk Douglas
 Posse (1993), western van en met Mario Van Peebles
 Arvid Posse, Zweeds minister-president